Brycekendrickia är ett släkte av svampar. Brycekendrickia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Brycekendrickia